Beth-El, maison de Dieu en hébreu, peut faire référence à :
 Synagogue Beth-El (Birmingham, Alabama),
 ,
 Synagogue Beth-El (Pensacola, Floride) 
 Synagogue Beth-El (Sfax)
 Synagogue Beth-El (Paris)
 Synagogue Beth-El (Marrakech), troisième synagogue de la ville, construite sous le Protectorat dans le quartier de Guéliz.